Уэлсли (, в старом написании Веллеслей) — английская фамилия. Известные носители:

 Гаррет Уэлсли, 1-ый граф Морнингтон (1735—1781) — англо-ирландский политик и композитор.
 Уэлсли, Артур, 1-й герцог Веллингтон (1769—1852) — британский полководец и государственный деятель, сын Гаррета Уэлсли.
 Уэлсли, Ричард (1760—1842) — британский государственный деятель, брат Артура и сын Гаррета Уэлсли.
 Уэлсли, Артур Валериан, 8-й герцог Веллингтон (1915—2014)— британский государственный и общественный деятель.

См. также 
 Острова Уэлсли
 герцог Веллингтон